George Alexander Louis (Paddington, Londen, 22 juli 2013) is het eerste kind van de Britse prins William en Catherine Middleton. Hij is de tweede in lijn voor de Britse troonopvolging. George is het eerste kleinkind van koning Charles III. Sinds september 2017 gaat George naar Thomas Battersea school in London.

Voor de geboorte 
Op 3 december 2012 kwam via St. James's Palace het nieuws naar buiten dat de hertog en hertogin van Cambridge hun eerste kindje verwachtten. Dat nieuws kwam vroeger dan normaal, omdat Catherine Middleton rond die periode enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen met zeer ernstige ochtendmisselijkheid, een teken van haar zwangerschap. Op 14 januari 2013 werd bericht dat de erfprins geboren zou worden in juli 2013.

Geboorte 

Catherine Middleton werd in de ochtend van 22 juli 2013 opgenomen in het St Mary's Hospital in Paddington, West-Londen. George werd geboren om 16.24 uur plaatselijke tijd in dezelfde ziekenhuisvleugel waar ook prins William, zijn vader, en diens broer, prins Harry, ter wereld kwamen. Bij de geboorte woog het kind 3798 gram. Koningin Elizabeth II was de eerste die van het nieuws van de geboorte van de nieuwe prins op de hoogte werd gesteld. Prins William belde haar daartoe vanuit het ziekenhuis op via een beveiligde lijn.

De geboorte van George werd bekendgemaakt via een persbericht van het paleis, hetgeen ongewoon is. Daarna werd een formeel bulletin uitgevaardigd, dat op een ezel tentoongesteld werd voor Buckingham Palace, met de boodschap:

Stadsomroeper Tony Appleton kondigde vervolgens de geboorte aan op de trappen van het ziekenhuis. De dag na de geboorte, op 23 juli, werden in het Green Park naast Buckingham Palace om 14.00 uur plaatselijke tijd 41 saluutschoten afgevuurd. Vanaf de Tower of London werden 62 schoten afgevuurd.

De naam van de prins werd twee dagen na de geboorte bekendgemaakt door Kensington Palace.

Op 23 oktober 2013 werd George gedoopt in St. James's Palace.

Titels 
 22-07-2013 – 08-09-2022: Z.K.H. prins George van Cambridge
 08-09-2022 – 09-09-2022: Z.K.H. Prins George van Cornwall en Cambridge
 09-09-2022 – heden: Z.K.H. Prins George van Wales

In het openbaar 
Ongeveer een maand na de geboorte van George werden de eerste officiële foto's openbaar gemaakt. Hierop is ook Lupo, de hond van William en Catherine, te zien, evenals Tilly, de hond van de familie Middleton. In april 2014 was George, toen acht maanden oud, samen met zijn ouders in Nieuw-Zeeland en Australië. Zij waren daar om een drieweekse dienstreis te maken.

Op 2 mei 2015 verscheen George voor het eerst sinds zijn geboorte in het openbaar in het Verenigd Koninkrijk op de trappen van het St Mary's Hospital in Paddington, West-Londen om samen met zijn vader naar zijn pasgeboren zusje Charlotte te gaan kijken.

George was ook aanwezig bij de EK-finale tussen Engeland en Italië op 11 juli 2021 en kon zijn ontgoocheling bij het verlies van de Engelse voetbalploeg niet verbergen.

Voorouders 
George behoort tot het huis Windsor. Via patrilineaire afstamming stamt hij uit het huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, maar hij is geen lid van dit huis.

Kwartierstaat 

Mountbatten-Windsor